Arseniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Arseniwka (Nowomyrhorod), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod
 Arseniwka (Switlowodsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk
 Arseniwka (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw